Hedelund ist der Familienname folgender Personen:
 Carl-Edvard Hedelund (* 1941), dänischer Tennisspieler
 Hanne Hedelund (* 1957), dänische Schauspielerin